La teoría conspirativa de la muerte de científicos de GEC-Marconi afirma que, entre 1982 y 1990, veinticinco científicos e ingenieros que trabajaban en Inglaterra para la empresa GEC-Marconi  en el proyecto del torpedo Sting Ray y en otros programas de la Iniciativa de Defensa Estratégica de los Estados Unidos (popularmente conocida como Guerra de las Galaxias), murieron en circunstancias misteriosas.

Fuentes 
Diarios
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enlaces externos
 

Libros

Referencias

Teorías conspirativas
Teorías conspiratorias relacionadas con la ciencia y la tecnología